José Ramos Preto, juriste et homme d'État portugais au cours de la Première République portugaise
 Ribeirão Preto, une commune brésilienne

Voir aussi 

 
 
 
 Pretto